Заир принимал участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в пятый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборную страны представляли 14 спортсменов, в том числе впервые команда по игровому виду спорта — женская сборная по баскетболу, которая проиграла все свои игры на групповом этапе. Знаменосцем сборной была баскетболистка Лукенгу Нгалула.

Результаты

Баскетбол 

Группа «А»

Турнир за 9-12 места

Матч за 11-е место

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 2

Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

1996
Страны на летних Олимпийских играх 1996 года